Тешань (община) — община в Боснии и Герцеговине
 Тешань (Босния и Герцеговина) — город, административный центр общины Тешань
 Тешань (Китай) — район городского округа Хуанши провинции Хубэй (КНР)